Камподеиды, или двухвостки настоящие  — семейство двухвосток (Diplura). Бледноокрашенное удлинённое тело имеет размер менее 10 мм. Крыльев и глаз нет. Ротовой аппарат грызущий, полностью погружён в головную капсулу. Усики длинные, нитевидные, содержат от 20 до 30 члеников. Лапки 1-члениковые. Брюшко 11-сегментное, церки подвижные. Грудь с одним престернитом и 3 парами торакальных стигм. Для фауны СССР указывалось 7 родов.

Классификация 
Около 400 видов, в том числе, более половины в составе двух крупнейших родов: Campodea Westwood, 1842 (180 видов) и Plusiocampa Silvestri, 1913 (около 60 видов). 
 
 Campodeinae Meinert, 1865
 Afrocampa Silvestri, 1933
 Afrocampa (Afrocampa) Silvestri, 1933
 Afrocampa (Dyseocampa) Paclt, 1957
 Allocampa Silvestri, 1931
 Anisocampa Silvestri, 1932
 Anisocampa (Anisocampa) Silvestri, 1932 (=Mexicampa Wygodzinsky, 1944)
 Anisocampa (Xenocampa) Condé, 1955
 Apistocampa Condé, 1994
 Camachancampa Paclt, 1957
 Campodea Westwood, 1842
 Campodea (Campodea) Westwood, 1842
 Campodea (Dicampa) Silvestri, 1932 (=Neocampa Condé, 1956)
 Campodea (Hypercampa) Silvestri, 1933
 Campodea (Indocampa) Silvestri, 1933
 Campodea (Monocampa) Silvestri, 1932
 Campodea (Muratovocampa) Allen & Rosenberg, 2005
 Campodea (Paurocampa) Silvestri, 1932
 Campodella Silvestri, 1913
 Clivocampa Allen, 1994
 Cocytocampa Paclt, 1957 (=Microcampa Silvestri, 1954, так как преоккуп. Kawada, 1930
 Edriocampa Silvestri, 1932
 Eumesocampa Silvestri, 1933
 Eumesocampa (Eumesocampa) Silvestri, 1933
 Eumesocampa (Mimocampa) Paclt, 1957
 Eumesocampa (Nesocampa) Condé, 1953
 Eutrichocampa Silvestri, 1902
 Eutrichocampa (Catacampa) Paclt, 1957
 Eutrichocampa (Chaocampa) Paclt, 1957
 Eutrichocampa (Eutrichocampa) Silvestri, 1902
 Eutrichocampa (Idiocampa) Paclt, 1957
 Eutrichocampa (Mixocampa) Paclt, 1957
 Haplocampa Silvestri, 1912
 Helladocampa Condé, 1984
 Juxtlacampa Wygodzinsky, 1944 (=Jeannelicampa Condé, 1952)
 Leletocampa Condé, 1982
 Leniwytsmania Paclt, 1957
 Leniwytsmania (Acrocampa) Paclt, 1957
 Leniwytsmania (Leniwytsmania) Paclt, 1957
 Libanocampa Condé, 1955
 Litocampa Silvestri, 1933
 Litocampa (Litocampa) Silvestri, 1933
 Litocampa (Tychocampa) Paclt, 1957
 Metriocampa Silvestri, 1911
 Metriocampa (Austrocampa) Womersely, 1937
 Metriocampa (Metriocampa) Silvestri, 1911
 Metriocampa (Natalocampa) Condé, 1951
 Metriocampa (Tricampa) Silvestri, 1933
 Metriocampa (Tricampodella) Paclt, 1957
 Metriocampa Silvestri, 1912
 Metriocampa (Adinocampa) Paclt, 1957
 Metriocampa (Holocampa) Paclt, 1957
 Metriocampa (Metriocampa) Silvestri, 1912
 Notocampa Silvestri, 1933
 Ombrocampa Paclt, 1957
 Oncinocampa Condé, 1982
 Oreocampa Condé, 1950
 Orientocampa Allen, 2002
 Pacificampa Chevrizov, 1978
 Papucampa Condé, 1982
 Parallocampa Silvestri, 1933
 Parallocampa (Meiocampa) Silvestri, 1933 (=Pleocampa Paclt, 1957 & Remycampa Condé, 1952)
 Parallocampa (Parallocampa) Silvestri, 1933
 Plutocampa Chevrizov, 1978
 Podocampa Silvestri, 1932
 Pseudlibanocampa Xie & Yang, 1991
 Simlacampa Condé, 1957
 Spaniocampa Silvestri, 1933
 Tachycampa Silvestri, 1936
 Torocampa Neuherz, 1984
 †Onychocampodea Pierce, 1951
 Hemicampinae Condé, 1956
 Hemicampa Silvestri, 1912
 Tritocampa Silvestri, 1933
 Lepidocampinae Condé, 1956 (=Syncampinae Paclt, 1957)
 Lepidocampa Oudemans, in Weber 1890 (=Heterocampodea Hilton, 1938)
 Lepidocampa (Lepidocampa) Oudemans, in Weber 1890
 Lepidocampa (Paracampa) Condé, 1953
 Sinocampa Chou & Chen, 1981
 Syncampa Silvestri, 1931
 Plusiocampinae Paclt, 1957
 Anisuracampa Xie & Yang, 1991
 Cestocampa Condé, 1956
 Condeicampa Ferguson, 1996
 Hystrichocampa Condé, 1948
 Molaricampa Allen, 2005
 Plusiocampa Silvestri, 1913
 Plusiocampa (Didymocampa) Paclt, 1957
 Plusiocampa (Plusiocampa) Silvestri, 1913
 Plusiocampa (Stygiocampa) Silvestri, 1933 (=Paratachycampa Wygodzinsky, 1944)
 Plusiocampa (Venetocampa) Bareth & Condé, 1985
 Silvestricampa Condé, 1950
 Troglocampa Denis, 1929
 Vandelicampa Condé, 1955
  Syncampinae 
 Syncampa Silvestri, 1931

См. также 
 Turkmenocampa mirabilis

Примечания

Литература

Ссылки 
 Campodeidae: environment.gov.au 
 Tree of Life Web Project: Campodeidae 
 Fauna Europaea 
 Nomina Insecta Nearctica
 Campodeidae: Catalogue of Life
 Campodeidae: Animal Diversity Web

Двухвостки
Семейства двухвосток